Владислав Козлов:
 Козлов, Владислав Александрович — американский актёр, режиссёр фильма «Немая жизнь».
 Козлов, Владислав Леонидович (род. 1987) — латвийский футболист.